Cinema:
 Nascuda ahir (títol original: Born Yesterday), pel·lícula de 1950 dirigida per George Cukor i basada en l'obra de Garson Kanin
 Born Yesterday (pel·lícula de 1993), remake de la de 1950, dirigida per Luis Mandoki i protagonitzada per Melanie Griffith, Don Johnson i John Goodman